Okręty US Navy o nazwie USS  "Denebola":
 Pierwszy  był okrętem-bazą niszczycieli typu Altair. W służbie w latach 1921-46.
 Drugi  był okrętem magazynowym typu Denebola. W służbie w latach 1954-1976.
 Trzeci  był okrętem magazynowym typu Algol. W służbie od 1954.

Denebola